Mataduços é uma aldeia na zona norte da freguesia de Esgueira, no concelho de Aveiro. Sendo fundamentalmente rural, atualmente é um dormitório da cidade de Aveiro. O nome deriva da sua antiga referência; Mata d'Ursos.

Esgueira
Aldeias do Distrito de Aveiro